Grunt kan syfta på:

 Grunt (sång) – en typ av strupsång
 Grunt Records – ett skivbolag
 The Grunt – en singel med James Browns band The J.B.'s från 1970
 Grunt – en fiskart, se Haemulon sciurus